El término barra puede referirse a:

barra, pieza larga de metal
barra de torsión, elemento que conecta los ejes de la suspensión de un automóvil
barra estabilizadora, componente de la suspensión de un automóvil
barra Flinders, barra vertical que se coloca dentro de una caja en el lateral de una bitácora
barra, pequeña barra pegada a la cinta de una medalla
barra separadora o barra de expansión, elemento que se utiliza en las prácticas del BDSM
barra de mordaza, dispositivo mecánico que se usa para retener dos o más materiales juntos
barras de control, barras usadas para controlar la reacción de fisión nuclear en las centrales nucleares.
barra de uña, herramienta usada para quitar clavos.

Deporte 
 barra brava, hinchada de fútbol (término utilizado en Argentina).
 Barra española deporte tradicional español que tiene sus orígenes en el lanzamiento de las barras de metal que se usaban en los oficios más representativos de cada zona.
 barra castellana, deporte tradicional castellano.
 barra aragonesa, deporte tradicional aragonés.
 barra vasca, deporte tradicional vasco.
barra fija, barra horizontal o barra alta, una de las modalidades de la gimnasia artística masculina
barras paralelas, modalidad de gimnasia artística masculina
barras asimétricas, aparato de gimnasia artística femenina
barra de equilibrio, uno de los aparatos de la gimnasia artística femenina
barra, equipo de entrenamiento usado en entrenamiento con pesas

Geografía 
 Playa de Barra, playa de la provincia de Pontevedra en Galicia (España).
 barra (relieve), formación de tierra en un cuerpo de agua.
 Barra (Escocia), isla que forma parte de las Hébridas Exteriores (Reino Unido).

Heráldica 
 barra, una de las piezas heráldicas.

Informática 
 barra, directorio raíz en sistemas tipo Unix.
 barra de herramientas, componente de la interfaz gráfica de usuario para activar funciones en una aplicación.
 barra de estado, componente de la interfaz gráfica de usuario para mostrar información de estado en una aplicación.
barra de menú, área de la interfaz de usuario que presenta las opciones de una aplicación 
barra de direcciones, característica del navegador web que acepta una dirección URL para ir a un sitio web
barra de tareas, barra que sirve para encontrar y controlar aplicaciones de diversos sistemas operativos
barra espaciadora, tecla con forma de una barra que sirve para insertar un espacio
barra lateral, elemento de la interfaz gráfica de usuario que muestra información en el lateral

Personas 
 Barra, abreviatura científica del botánico español Alfredo Barra Lázaro (1946-).
Eduardo de la Barra, diplomático, ingeniero y escritor chileno

Seguridad 
 barra antipánico, mecanismo que garantiza la fácil apertura de una puerta accionando la barra horizontal 
 barras de seguridad, estructura metálica que protege a los viajeros de un vehículo

Tipografía 
 barra (/), carácter tipográfico.
 barra vertical (|).
 barra inversa (\).
 barra inscrita, signo tipográfico (Ø, Ł)

Gastronomía y restauración
barra de ensaladas, servicio en el que se ofrecen los ingredientes de las ensaladas
barra de chocolate, dulce de chocolate en forma de barra
 barra de pan, pieza alargada de pan
barra de Nanaimo, postre de origen canadiense
barrita energética, suplemento dietético consumido por los atletas
 barra, mostrador de un bar.
 barra, por extensión, el servicio de barra.

Otros 
 barra de compás, signo que se usa en la notación musical.
 baile en barra, modalidad de danza, erótica en sus orígenes.tener barra, tener descaro.
código de barras, código basado en líneas verticales que contiene determinada información
barra, abogacía, proceso de cualificar para practicar ley. 
barras de mono, mobiliario recreativo compuesto por piezas de metal o cuerdas por el que los niños suben o trepan
barra de labios, pintalabios

Enlaces externos